NKR, NKr eller nkr kan avse

 NKR – den engelskspråkiga förkortningen för "Republiken Nagorno-Karabach", se Nagorno-Karabach
 nkr – språkkod enligt ISO 639-3 för ett polynesiskt språk talat på atollen Nukuoro i Mikronesien, se Nukuoro (språk)
 NKr – den valuta som används i Norge, se Norsk krona